Прасолова — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Прасолова, Анастасия Александровна (род. 1989) — азербайджанская гимнастка.
 Прасолова, Анна Николаевна (род. 1999) — российская волейболистка.